Інтервенція, від  — втручання.

Поняття 
 Інтервенція у міжнародному праві — насильницьке втручання однієї чи кількох держав у внутрішні справи іншої держави, спрямоване проти її територіальної цілісності або політичної незалежності.
 Психологічна інтервенція або психологічнне втручання — це дії, що виконуються для досягнення змін емоцій і поведінки людини.
 Інтервенція в економіці — економічний вплив одного суб'єкта на справи й дії іншого, проведений за допомогою проникнення у сферу цих дій, вкладення й розміщення в ній власних грошових коштів. Зокрема, валютна інтервенція — це значний разовий цілеспрямований вплив центрального банку країни на валютний ринок і валютний курс, що здійснюється шляхом продажу або закупівлі банком великих партій іноземної валюти. Валютна інтервенція здійснюється для регулювання курсу іноземних валют в інтересах держави.

Медіа 
 Інтервенція (фільм) — радянський пригодницький художній фільм виробництва кіностудії Ленфільм 1968 року.